amplifikacja (biologia)
 amplifikacja (psychologia)
 amplifikacja (retoryka): środek stylistyczny poszerzający wypowiedź
 amplifikacja (literatura): wyrazy bliskoznaczne, powtórzenia, peryfrazy
 Amplifikacja (album): album polskiego rapera o pseudonimie Rahim
 wzmacnianie (prądu, napięcia, mocy itp.) zobacz: amplifikator, amplituner